The Passions — британський постпанк-гурт
 The Passions — американський гурт